Fantasy pode referir-se a:

Fantasy (canção)
Fantasy Records
Fantasy (fragrância)
GURPS Fantasy
Fantasy Island - série de TV
Fantasy Ride  - álbum da cantora Ciara
Fantasy Life - jogo eletrônico